Miike (district), een Japans district
 Miike (han), een Japanse han of domein
 Miikemeer, een meer in Japan.
 Takashi Miike, een Japanse filmmaker

Zie ook:
 Mii